Stresemann ist der Familienname folgender Personen:

 Angela Stresemann (* 1952), deutsche Schauspielerin
 Christina Stresemann (* 1957), Tochter von Wolfgang Stresemann, deutsche Juristin und Richterin am Bundesgerichtshof
 Erwin Stresemann (1889–1972), deutscher Zoologe
 Gustav Stresemann (1878–1929), deutscher Politiker (DVP), Reichskanzler und Außenminister in der Zeit der Weimarer Republik. Friedensnobelpreisträger 1926
 Käte Stresemann (1883–1970), Ehefrau von Gustav Stresemann
 Wolfgang Stresemann (1904–1998), Sohn von Gustav Stresemann, deutscher Jurist, Dirigent und Orchesterintendant

Stresemann steht ferner für:

 die gleichnamige Filmbiografie, siehe Stresemann (Film)
 den nach Gustav Stresemann benannten Anzug, siehe Stresemann (Anzug)